«Остриё бритвы» — роман Сомерсета Моэма (1944).

Экранизации романа 
 «Остриё бритвы» — США, 1946.
  — США, 1984.
Прим.: В русскоязычном прокате также встречаются переводы «На краю лезвия» и «Лезвие бритвы».

См. также 
 Лезвие бритвы
 The Razor’s Edge — альбом (1990) группы AC/DC.